Domenico Campagnola — pintor

Comunas italianas 
 Campagnola Cremasca — comuna da região Lombardia
 Campagnola Emilia — comuna da região Emília Romanha

Desambiguações de topônimos